No campo da emulação, 1964 é um emulador de jogos do Nintendo 64 feito pelos programadores Schibo e Rice.

Ligações externas 
Página oficial

Emuladores